Chocósirystestiran
 Grijsrugsirystestiran
 Todds sirystestiran
 Witstuitsirystestiran